Erictônio pode se referir a:

Erictônio de Atenas
Erictônio da Dardânia

Desambiguação